Leoncio Prado Gutiérrez, een Peruaans marinier
Leoncio Prado (provincie), een provincie van Peru